Бастаји могу да буду:

 Бастаји (Никшић), насеље у општини Никшић, Република Црна Гора
 Бастаји (Кнежево), насеље у општини Кнежево, Република Српска, БиХ